Калинга может означать:
 на Филиппинах
 Калинга — провинция на Филиппинах
 Калинга — один из филиппинских языков
 Калинга — один из филиппинских горных народов на севере острова Лусон.
 в Индии
 Калинга — древнее государство на востоке Индии
 Калинга — одна из разновидностей индийского письма, использовавшаяся в Калинге

См. также 
 Премия Калинги